Корне́лиюс (Кес) Кла́удиюс Хе́нрикюс ван И́рссел (; 6 декабря 1945, Бреда, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Нидерландов Кес ван Ирссел дебютировал 10 октября 1973 года, заменив на 78-й минуте Йохана Нескенса в товарищеском матче со сборной Польши, завершившимся со счётом 1:1. В составе сборной ван Ирссел принял участие в чемпионате мира 1974 года, на котором не сыграл ни одной минуты, но завоевал серебряные медали. Своё последнее выступление за сборную ван Ирссел провёл в товарищеском матче со сборной Швейцарии 9 октября 1974 года, тот матч завершился победой голландцев со счётом 1:0. Всего же за сборную Нидерландов Кес ван Ирссел провёл 6 матчей.

Итого: 6 матчей; 3 победы, 3 ничьих.

Достижения

Командные 
  Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1974

  «Твенте»
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов: 1974
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (2): 1972, 1973
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1977
 Финалист Кубка Нидерландов (2): 1975, 1979
 Финалист Кубка УЕФА: 1974/75

Интересные факты 
 Кес ван Ирссел автор самого быстрого гола в истории нидерландского футбола. 28 января 1968 года в матче второго дивизиона Нидерландов «Барони» — «Де Графсхап» ван Ирссел забил гол уже на 7-й секунде матча.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте voetbalstats.nl
 Статистика на сайте vi.nl
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Барони»
Игроки ФК «Твенте»